Línea 120 puede referirse a:

 Línea 120 es una línea que comunica Medina del Campo con Vilar Formoso.
 Línea 120 de colectivos de Rosario.
 Línea 120 de autobuses de Madrid.